

Mineralogia 
 Vrm – abbreviazione di vermiculite

Musica 
 VRM – tipo di catalogazione dei 33 giri della casa discografica Vedette

Note